Willows ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Willows (Kalifornien)
 Willows (Maryland)
 Willows (Massachusetts)
 Willows (Mississippi)
 Willows (Washington)
 Willows West (Arizona)

Sonstiges:
 Willows-Nunatak, Nunatak im Viktorialand, Antarktika